Оча́ковская:

 Очаковская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Очаковский
 Очаковское
 Очаково